De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1884-1887 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1884 en de verkiezingen van 1887. De zittingsperiode ging in op 17 november 1884 en liep af op 16 augustus 1887.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1884

Liberalen (25 zetels) 
Albert Jan Blijdenstein
Adolph Blussé
Doede Doedes Breuning
Jacobus van der Breggen Azn.
Hendrikus Albertus Diederik Coenen
Frans Julius Johan van Eysinga
Isaäc Dignus Fransen van de Putte
Maurits Herman Insinger
Frederik Gerrit Edmond Merkes van Gendt
Jacob Moolenburgh
Hendrik Muller Szn.
Albertus van Naamen van Eemnes
Carolus Joannes Pické
Berend van Roijen
Cornelis Jacobus Sickesz
Willem de Sitter
Charles Theodorus Stork
Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen
Johannes Tak van Poortvliet
Jacob Thooft
Gijsbert van Tienhoven
Theodorus Petrus Viruly
Dirk Visser van Hazerswoude
Joost van Vollenhoven
Godert Willem de Vos van Steenwijk

Katholieken (8 zetels) 
Jacobus Gerardus de Bruijn
Johannes Hengst
Léon Magnée
Willem Hubert Pijls
Hubert Gérard Louis Regout
Johannes Theodorus Smits van Oyen
Petrus Johannes Antonius Smitz
Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen

Gematigde liberalen (2 zetels) 
Dirk van Akerlaken
Joan Huydecoper van Maarsseveen

Conservatief-liberalen (2 zetels) 
Frederik Jacob Willem van Pallandt van Keppel
Menso Johannes Pijnappel

Conservatieven (1 zetel) 
Willem Anne Assueer Jacob Schimmelpenninck van der Oye

Conservatief-protestanten (1 zetel) 
Theo van Lynden van Sandenburg

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1884 waren alle 39 leden aftredend. 35 leden werden herkozen.
 Door Provinciale Staten van Drenthe werd in eerste instantie Hendrik van Lier (liberalen) gekozen die de aftredende afgevaardigde Hendrik Jan Carsten (gematigde liberalen) versloeg. Van Lier besloot zijn benoeming niet te aanvaarden. In een tweede stemming werd Warmold Albertinus van der Feltz (liberalen) gekozen, die eveneens zijn benoeming niet aanvaardde omdat hij tevens tot lid van de Tweede Kamer was gekozen. In een derde stemming werd Godert Willem de Vos van Steenwijk (liberalen) gekozen.
 Door Provinciale Staten van Gelderland werd Frederik Jacob Willem van Pallandt van Keppel (conservatief-liberalen) gekozen in de vacature ontstaan door het aftreden van Carel Johan Righard Nobel (liberalen), die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Door Provinciale Staten van Noord-Holland werd Johannes Tak van Poortvliet (liberalen) gekozen die de aftredende afgevaardigde Adriaan Volckert Teding van Berkhout versloeg.
 Door Provinciale Staten van Zuid-Holland werd Jacobus van der Breggen Azn. (liberalen) gekozen in de vacature ontstaan door het aftreden van Willem Hendrik de Beaufort (gematigde liberalen), die zich niet herkiesbaar had gesteld vanwege zijn verkiezing als lid van de Tweede Kamer.

Tussentijdse mutaties

1884
 27 november: Frederik Gerrit Edmond Merkes van Gendt (liberalen) overleed. Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Sjoerd Vening Meinesz als zijn opvolger; hij werd op 29 december geïnstalleerd.

1885
 8 november: Theo van Lynden van Sandenburg (conservatief-protestanten) overleed. Provinciale Staten van Utrecht kozen Pieter Jacob Elout van Soeterwoude (antirevolutionairen) als zijn opvolger; hij werd op 11 januari 1886 geïnstalleerd.

1886
 19 juni: Dirk Visser van Hazerswoude (liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Abraham Carel Wertheim als zijn opvolger; hij werd op 14 juli geïnstalleerd.

1887
 18 maart: Carolus Joannes Pické (liberalen) overleed. Provinciale Staten van Zeeland kozen Joan Röell als zijn opvolger; hij werd op 23 mei geïnstalleerd.

1884-1887
Nederlandse politiek in 1884
Nederlandse politiek in 1887